Афарский, или данакильский, язык — кушитский язык из семейства афразийских языков, на котором говорит народ афар в Эфиопии, Эритрее и Джибути. Общее число его носителей составляет 1,6 миллиона человек.

Классификация 

Афарский язык принадлежит к кушитской ветви афразийской семьи. Язык относится к восточнокушитской группе языков, к подгруппе . 

С афарским языком родственны сомалийский и сахо, ближайший родственник — сахо.

Распространение 
Афарский язык — родной язык народа афар в Джибути, Эритрее и регионе Афар в Эфиопии.

Согласно Ethnologue, в 2017 году было 1 973 800 носителей языка. Согласно переписи населения, в 2007 году в Эфиопии жили 1 280 000 носителей афарского языка.

Официальный статус 
В Джибути афарский язык признан национальным. На афарском также вещает .

В Эритрее афарский язык также признан одним из девяти национальных языков, хотя тигринья и арабский используются чаще. Национальное радио Эритреи вещает на афарском, а также на афарский переведена конституция страны. Однако обучение в школах чаще ведётся на арабском.

В регионе Афар в Эфиопии афарский признан официальным языком.

Лингвистическая характеристика

Фонология

Согласные 
Согласные звуки афарского языка представлены в таблице ниже:

Гласные 
Гласные звуки афарского языка представлены в таблице ниже:

Синтаксис 
Типология порядка слов в афарском — подлежащее-дополнение-сказуемое.

Письменность 
Письменность для афарского языка на латинской основе была разработана в 1976 году Ахмедом Абдаллой Димисом (Ahmed Abdallah Dimis) и Гамалем Адином Редо (Gamal Adin Reedo). Для апробации и популяризации алфавита ими были изданы учебник «Qafar afih baritto» (Изучаем афарский язык) и грамматика «Qafar afak yabti rakiibo» (Основы афарского языка). Алфавит включает 22 латинские буквы. Существует две версии алфавита: одна, более распространённая, используется в Джибути и Эфиопии, другая — в Эритрее.

Долгие гласные обозначаются удвоением соответствующей буквы. В заимствованиях также используются буквы P p, J j, V v и диграфы Ch ch, Kh kh, Sh sh.

В прошлом также использовалось эфиопское письмо:

Лексикография 
Первый словарь составлен Карлом Изенбергом. В дальнейшем словари и грамматики публиковались лингвистами Лео Райниш, К. Конти-Россини, Г. Колицца, Е. Локкер, Дж. Колби, Л. Близе. В 1985 году издан афар-англо-французский словарь Р. Хейуорда и Э. Паркера.
 Leo Reinisch. Die Afar-Sprache, 3 Bände, 1886-87

Ссылки 
 Англо-афарский словарь
 Афарский алфавит на омниглоте
 Начало Евангелия от Иоанна на афарском
 Христианский фильм на афарском (видео)

Примечания 

Кушитские языки
Языки Эфиопии
Языки Эритреи
Языки Джибути